Alectona är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Alectona i familjen Alectonidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Clionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Alectona